Denumirea de Țațarovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Țațarovți, un sat în comuna Zlatograd, regiunea Smolean;
 Țațarovți, un sat în comuna Dragoman, regiunea Sofia.